Traidendorf bezeichnet:

 Traidendorf (Kallmünz), Landkreis Regensburg, Oberpfalz
 Traidendorf (Gemeinde Neumarkt), Oberösterreich